Az 1994-es labdarúgó-világbajnokság D csoportjának mérkőzéseit június 21. és június 30. között játszották. A csoportban Argentína, Görögország, Nigéria és Bulgária szerepelt.

A csoportból Nigéria és Bulgária jutott tovább az első két helyen, az egyik legjobb harmadik helyezettként Argentína is továbbjutott. A mérkőzéseken 17 gól esett.

Tabella

Mérkőzések

Argentína – Görögország

Nigéria – Bulgária

Argentína – Nigéria

Bulgária – Görögország

Argentína – Bulgária

Görögország – Nigéria

Források 

C4